Lago Roca puede referirse a:

 Lago Roca (Río Negro), lago en la provincia de Río Negro, Argentina;
 Lago Roca (Santa Cruz), lago en la provincia de Santa Cruz, Argentina;
 Lago Roca (Tierra del Fuego), lago en la isla Grande de Tierra del Fuego, compartido entre Argentina y Chile.